Teleki, une commune hongroise du comitat de Somogy.
 Teleki, une localité du Cameroun.

Patronymie 
Teleki est le patronyme d'une ancienne famille aristocratique hongroise et transylvanienne qui a donné plusieurs personnalités.

Divers 
 Bibliothèque Teleki, bibliothèque de Târgu Mureș en Roumanie

Homonymie de patronyme hongrois